Naselja u BiH:
 Šikulje (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Šikulje (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš

Vidi Šikulja.